Катанія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Катанія — провінція в Італії, у регіоні Сицилія.

Також:
 Футбольний клуб «Катанія» () — італійський футбольний клуб з однойменного міста.